Lechero puede referirse a:

 Oficio antiguo de los repartidores de leche, así como de los encargados de su venta. También se llama así a la persona que ordeña el ganado, para su explotación, reparto o venta.

Botánica 
 El nombre común de la planta, endémica de Uruguay, Sebastiania commersoniana.
 El nombre común de la planta Silybum marianum.

Otros 
 En algunos países hispanoparlantes cacerola, un cazo con un largo mango o asa.
 Norman "Lechero" St. John, un personaje de ficción de la serie televisiva Prison Break.

Enlaces externos